Clapboard Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Clapboard Hill (Fairfield County, Connecticut, 104 m)	
 Clapboard Hill (Fairfield County, Connecticut, 41 m)	
 Clapboard Hill (New Haven County, Connecticut)